Yūji Tachikawa ist der Name folgender Personen:

* Yūji Tachikawa (Rennfahrer) (* 1975), japanischer Automobilrennfahrer
 Yūji Tachikawa (Physiker), japanischer Physiker